КрАЗ-Э260Е — советский экспериментальный грузовик с установленным газотурбинным двигателем, созданный на базе КрАЗ-260. Автомобиль быль построен на Кременчугском автомобильном заводе в 1974 году.

В 1974 году был построен первый прототип данного грузовика, его особенностью было использование более мощного газотурбинного двигателя. Капот пришлось намного удлинить, позже при создании второго прототипа КрАЗ-2Э260Е двигатель сделали компактнее и капот вернули в стандартный вид. Под капотом также был размещён массивный редуктор для преобразования огромных оборотов двигателя. Общая грузоподъёмность автомобиля составляла 10 т, что достаточно неплохо. Несмотря на это в серию КрАЗ-Э260Е не пошёл.

Примечания

Ссылки 
 https://insideevs.ru/features/422671/chto-takoe-gazoturbinnyie-dvigateli-pochemu-oni-ne-prizhilis-v-obyichnyih-mashinah-i-kak-ih-budut-ispolzovat-v-gibridah/

Автомобили Кременчугского автомобильного завода
Экспериментальные автомобили